Kostelů zasvěcených Proměnění Páně je více:

 Kostel Proměnění Páně (Bílý Újezd)
 Kostel Proměnění Páně (Hradešice)
 Kostel Proměnění Páně (Chlum)
 Kostel Proměnění Páně (Josefův Důl)
 Kostel Proměnění Páně (Kožlí)
 Chrám Proměnění Páně (Liberec) (pravoslavný)
 Kostel Proměnění Páně (Lomnice nad Popelkou)
 Kostel Proměnění Páně (Sedlice)
 Kostel Proměnění Páně (Slatina nad Zdobnicí)
 Kostel Proměnění Páně (Sudslava)
 Kostel Proměnění Páně (Špania Dolina)
 Kostel Proměnění Páně (Tábor)
 Kostel Proměnění Páně (Třebíč)
 Kostel Proměnění Páně (Varnsdorf)
 Kostel Proměnění Páně (Velichovky)
 Kostel Proměnění Páně (Vigantice)
 Kostel Proměnění Páně (Výprachtice)
 Kostel Proměnění Páně (Zděchov)
 Kostel Proměnění Páně (Žihobce)

…a mnoho dalších.

Externí odkazy